Are You Listening? — первый бокс-сет группы Emery на трёх компакт-дисках, издан в 2010 году.

Об альбоме 
Are You Listening? включает в себя 33 песни — из обычных изданий первых трёх альбомов группы. Таким образом, на сборнике нет ни одной новой песни.

Список композиций 
CD1: The Weak's End
 «Walls» (3:23)
 «The Ponytail Parades» (4:05)
 «Disguising Mistakes with Goodbyes» (3:20)
 «By All Accounts (Today Was a Disaster)» (4:06)
 «Fractions» (5:14)
 «The Note from Which a Chord Is Built» (2:28)
 «Bloodless» (4:22)
 «Under Serious Attack» (3:47)
 «As Your Voice Fades» (4:02)
 «The Secret» (5:56)

CD2: The Question
 «So Cold I Could See My Breath» — 3:31
 «Playing with Fire» — 3:51
 «Returning the Smile You Have Had from the Start» — 3:04
 «Studying Politics» — 3:30
 «Left with Alibis and Lying Eyes» — 3:22
 «Listening to Freddie Mercury» — 2:42
 «The Weakest» — 4:04
 «Miss Behavin'» — 3:17
 «In Between 4th and 2nd Street» — 0:32
 «The Terrible Secret» — 3:28
 «In a Lose, Lose Situation» — 3:56
 «In a Win, Win Situation» — 5:29

CD3: I'm Only a Man
 «Rock-N-Rule» — 3:38
 «The Party Song» — 3:31
 «World Away» — 3:38
 «After the Devil Beats His Wife» — 4:31
 «Can’t Stop the Killer» — 3:32
 «Story About a Man with a Bad Heart» — 3:28
 «Don’t Bore Us, Get to the Chorus» — 3:33
 «What Makes a Man a Man» — 4:24
 «The Movie Song» — 3:09
 «You Think You’re Nickel Slick (But I Got Your Penny Change)» — 3:45
 «From Crib to Coffin» — 10:44

Примечания 

Альбомы Emery